Le Quartier européen ou Quartier de l'Europe peut renvoyer à plusieurs toponymes :

Quartier européen 
 Quartier européen de Bruxelles
 Quartier européen de Strasbourg

Quartier de l'Europe 
 Quartier Europe à Mulhouse
 Quartier de l'Europe à Paris
 Quartier Chemin Vert - Europe à Reims
 Quartier Europe de Tours

Homonymie de toponyme